Otto Dellemann ist der Name von

* Otto Dellemann (Architekt) (1906–1974), deutscher Architekt und Maler
 Otto von Dellemann (* 1953), deutschsprachiger italienischer Politiker aus Südtirol